Fatima Vidal (* 1963 in Valencia, Spanien) ist eine Schweizer Autorin, Verlegerin und Journalistin.

Leben 
Fatima Vidal wurde 1963 im spanischen Valencia geboren und wuchs in der Schweiz auf. Sie lebt in Winterthur.

Vidal ist Gründerin und war Geschäftsleiterin der Schreibszene.ch, einer Schweizer Schule für «Texter und Autorinnen». Als Publizistin gründete sie 2009 das Magazin Textín. Vidal lancierte 2006 den Wettbewerb «Novemberschreiben».
Fatima Vidal leitet den Verein Frauen in der Schweiz und ist Trägerin des 2018 initiierten Blogs 100 aussergewöhnliche Frauen in der Schweiz.

Werke im Selbstverlag

Weblinks 
 Artikel über Fatima Vidal in Der Landbote
 Website Verlag Vidal (Webarchiv)
 Bibliotheksstandorte (Schweiz), an denen Werke von Fatima Vidal verfügbar sind

Einzelnachweise 

Autor
Verleger (21. Jahrhundert)
Verleger (Winterthur)
Journalist (Schweiz)
Schweizer
Spanier
Geboren 1963
Frau